Виньлок () — вьетнамский топоним:
 Виньлок — уезд в провинции Тханьхоа.
 Виньлок — город в уезде Виньлок, провинция Тханьхоа.